Квалификације у Јужној Америци за светско првенство у Јужноафрикој Републици 2010. одржавају се од 13. октобра 2007. до 13. октобра 2009. године у организацији Јужноамеричке фудбалске конфедерације (КОНМЕБОЛ). 

Квалификације се одржавају као мини првенство овог континента у које је укључено 10 репрезентација. После укупно 18 кола 4 првопласиране репрезентацијее се квалификују директно на Светско првенство 2010, а петопласирана мора у доигравање против четвртопласиране екипе квалификација КОНКАКАФ зоне. Победник овог меча се пласира на светско првенство.

За Светско првенство 2010 из ове зоне су се: Бразил, Чиле, Парагвај, Аргентина и Уругвај.

Резултати

Табела

Доигравање 
Петопласирана репрезентација Уругваја је играла меч са четвртопласираном репрезентацијом КОНМЕБОЛ-а, Костарике за пласман на Светско првенство 2010. Утакмице су одигране 14 и 18. новембра 2009.

 

У квалификацијама су постигнута укупно 234 гола на 92 утакмице.

Листа стрелаца 
10 голова Хумберто Суазо 

9 голова Луис Фабијано  

8 голова Жоаким Ботеро  

7 голова Марсело Морено  / Дијего Форлан 

6 голова Салвадор Кабањас  / Себастиан Абреу / Ђанкарло Малдонадо 

У квалификацијама је укупно било 234 гола на 92 утакмице.

Спољашње везе 
 ФИФА о јужноамеричким квалификацијама 
 Распоред и резултати 

Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2010.